Die Bezirksliga Potsdam 1977/78 war die 26. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft entschied die Auswärtstorregel zugunsten der BSG Motor Süd Brandenburg gegenüber dem Sieger der Nord-Staffel der BSG Stahl Oranienburg. Damit stiegen die Brandenburger direkt in die übergeordnete DDR-Liga auf.

Durch den Abstieg von Motor Hennigsdorf aus der DDR-Liga, musste ein fünfter Absteiger aus der Bezirksliga ermittelt werden. In den Entscheidungsspielen der beiden Tabellenzwölften setzte sich Lokomotive Brandenburg aus der Süd-Staffel gegen Rot-Weiß Kyritz durch. Neben Kyritz stiegen aus dem Norden Vorjahresaufsteiger Medizin Sommerfeld und die SG Rhinow in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln ab. Aus dem Süden betraf dies dem TSV Luckenwalde und nach einjähriger Zugehörigkeit der BSG Traktor Niemegk. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison alle fünf Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben Motor Pritzwalk (Staffel A) nach zweijähriger Abwesenheit, gelang dies den Bezirksliganeulingen Empor Fürstenberg (Staffel B), der SG Finkenkrug (Staffel C), Motor Treuenbrietzen (Staffel D) und Wissenschaft Großbeeren (Staffel E).


Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 60.636 Zuschauer (ø 333 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.700 BSG Eintracht Alt Ruppin – BSG electronic Neuruppin (18. Spieltag)

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Zuschauer 
In 181 Spielen kamen 41.970 Zuschauer (ø 232 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.700 BSG Motor Süd Brandenburg – BSG Lokomotive Brandenburg (3. Spieltag)

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 27. Mai 1978 auf dem Brandenburger Werner-Seelenbinder-Sportplatz und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 3. Juni 1978 auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz von Oranienburg statt.

|}

Entscheidungsspiele um den Bezirksligaabstieg 
Der fünfte Absteiger wurde durch die beiden Tabellenzwölften in Hin- und Rückspiel ermittelt. Das Hinspiel fand am Samstag, den 27. Mai 1978 in Brandenburg an der Havel und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 3. Juni 1978 in Kyritz statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 
 Hanns Leske: SG Rhinow in der Fußball-Bezirksliga Potsdam. In: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3, S. 375.

Potsdam
Fußballsaison 1977/78